Кисілевська Олена Львівна  (*24 березня 1869 — †29 березня 1956) — українська письменниця, журналістка, редактор і видавець, громадсько-політична та культурно-освітня діячка.
 Кисілевська-Косик Олександра Костянтинівна (1928) – літературознавець, автор підручників із методики викладання української літератури.